Франк Марсель Жерар Свелен (, 23 марта 1930, Антверпен, Бельгия — 23 декабря 2007, там же) — бельгийский государственный деятель, президент Сената Бельгии (1988—1999).

Биография 

Получил высшее юридическое образование в Лёвенском католическом университете. С 1956 по 1966 гг. — генеральный секретарь Конфедерации национальных ассоциаций христианских родителей. На этом посту принимал активное участия в обсуждениях, которые привели к принятию Школьного пакта. В 1964—1966 гг. являлся национальным председателем молодежной организации Социально-христианская партии (СХП). В 1968 г. был избран в состав Палаты представителей бельгийского парламента от СХП. В 1966−1976 гг. — генеральный политический секретарь СХП.

С 1971 по 1988 гг. являлся мэром города Хоув. В 1980—1981 гг. — министр обороны Бельгии, подал в отставку, чтобы возглавить СХП, позже переименованную в Христианских демократов и фламандцев. Возглавлял партию до 1988 г.

В 1985 г. вошел в состав Сената, с 1988 по 1999 гг. являлся его президентом. С 1994 по 1996 гг. являлся председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В 1995 г. король присвоил ему почетный титул государственного министра.

В 1999 г. принял решение об уходе из политики.

Награды и звания 

 Большой крест ордена Леопольда I (1999).
 Кавалер Большого Креста ордена Короны (1995).
 Кавалер Большого Креста ордена Леопольда II (1991).
 Кавалер Большого Креста ордена Дубовой короны (Люксембург).
 Кавалер Большого Креста ордена Бернардо О’Хиггинс (Чили).
 Кавалер Большого Креста ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»
 Кавалер Большого Креста I степени Почётного знака «За заслуги перед Австрийской Республикой».

Министры обороны Бельгии
Председатели Сената Бельгии
Депутаты Палаты представителей Бельгии

Источники 

https://www.senate.be/www/?MIval=/showSenator&ID=140&LANG=nl